Il termine Forbes può riferirsi a vari significati:

Editoria 
 Forbes, rivista d'affari statunitense

Geografia 
Forbes (California), Stati Uniti
Forbes (Dakota del Nord), Stati Uniti
Monte Forbes, Canada
Forbes (Australia), Australia
Forbes Park, Filippine
 Forbes, oggi Borovany, Repubblica Ceca

Musica 
Forbes, gruppo musicale svedese

Persone 
Alex Forbes, calciatore scozzese
B. C. Forbes, fondatore della rivista Forbes 
Bryan Forbes, regista britannico
Edward Forbes, naturalista britannico
Elizabeth Forbes, atleta neozelandese
Esther Forbes, scrittrice statunitense
Gary Forbes, cestista statunitense
George William Forbes, politico neozelandese
James Forbes, giardiniere e botanico inglese
James Grant Forbes, imprenditore statunitense
Jim Forbes, cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
John Forbes, generale britannico
John Forbes Kerry, politico statunitense già candidato alla Presidenza nel 2004
Malcolm Forbes, editore della rivista Forbes 
Michelle Forbes, attrice statunitense